Die 1. Klasse Groß-Hamburg 1942/43 war die zehnte Spielzeit der 1. Klasse Groß-Hamburg. Sie diente nach Umstrukturierung der Sportgaue ab dieser Spielzeit als Unterbau der Gauliga Hamburg.

Die 1. Klasse Groß-Hamburg umfasste in dieser Spielzeit erneut die drei Staffeln Hammonia, Hansa und Germania, der Spielbetrieb fand mit zehn Mannschaften je Staffel im Rundenturnier mit Hin-und-Rückspiel statt. Die Saison startete am 16. August 1942, die letzten Spiele kamen am 28. Februar 1943 zur Austragung. In der Hammonia-Staffel setzte sich SK Komet Hamburg mit zwei Punkten Vorsprung durch, in der Hansa-Staffel kam es zu einem Zweikampf zwischen dem HEBC und dem LSV Uetersen, den der HEBC mit einem Punkt Vorsprung gewann. In der Germania-Staffel setzte sich die Post SG Hamburg mit fünf Punkten Vorsprung vor der Reichsbahn SG Hamburg 1924 durch. In der anschließenden Aufstiegsrunde zur Gauliga Hamburg 1943/44 setzten sich Komet und der HEBC durch, Post verblieb hingegen in der Zweitklassigkeit.

Staffel Hammonia

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Hansa

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Staffel Germania

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller überlieferten Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 

Gauliga Hamburg
Fußballsaison 1942/43